Пресси — фамилия.

 Пресси, Пол (род. 1958) — бывший американский профессиональный баскетболист.
 Пресси, Фил (род. 1991) — американский профессиональный баскетболист.

Пресси — топоним.

Пресси — деревня в Эстонии.